Preußische EV 5 bezeichnet:

 eine Versuchs-Elektrolokomotive der preußischen Staatsbahn (Baujahr 1910), siehe Preußische EV 5 (1. Besetzung)
 eine Elektrolokomotive für die Altonaer Hafenbahn (Baujahr 1923), siehe Preußische EV 5 (2. Besetzung)